A Florida Cup de 2015 foi um torneio amistoso de futebol disputado por 2 equipes brasileiras ( e ) e duas equipes alemãs ( e Colônia) nos Estados Unidos. As partidas foram realizadas em Jacksonville, no EverBank Field, e em Orlando, no ESPN Wide World of Sports Complex, sendo transmitidas, ao todo, para 125 países de 5 continentes.

Inicialmente, o  jogaria o torneio no lugar do , mas a diretoria do time tricolor entendeu que uma viagem aos Estados Unidos prejudicaria a pré-temporada já planejada do clube, além de que obteria um lucro maior disputando o torneio Super Series 2015, no Brasil. Em alguns comerciais de divulgação, inclusive no site oficial do , mesmo já com a confirmação da participação alvinegra, o nome do São Paulo aparecia destacado no lugar de seu arquirrival.

Jogos

Primeira rodada

Segunda rodada

Artilharia
2 gols
 Guerrero (Corinthians)

1 gol
 Drmić (Bayer Leverkusen)
 Edson (Fluminense)
 Finne (Köln)
 Halfar (Köln)
 Kiessling (Bayer Leverkusen)
 Peszko (Köln)
 Rolfes (Bayer Leverkusen)
 Ujah (Köln)
 Walter (Fluminense)
 Yurchenko (Bayer Leverkusen)

Tabelas

Tabela dos clubes 

A vitória valeu 3 pontos, a vitória por pênaltis valeu 2 pontos (o jogo que terminasse empatado, seria decidido nos pênaltis) e derrota nos pênaltis concede 1 ponto.

Tabela dos países 
Houve também uma premiação para o país que somou o maior número de pontos.

Premiações 

Clubes

Melhor jogador

 Paolo Guerrero (Corinthians)

Países

Transmissão 
O evento foi exibido em 127 países.

O evento também foi transmitido em 8 países da  Oceania.

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Florida Cup
2015 na Flórida
2015 no futebol